Närhetsprincipen kan avse:

 Närhetsprincipen (EU) – en av de principer som ligger till grund för hur Europeiska unionen (EU) ska organiseras
 Närhetsprincipen (beteendevetenskap) – det är svårt att plåga människor som man står nära, fysiskt eller psykiskt
 Närhetsprincipen (journalistik) – en princip inom journalistiken